L'edizione 1990-1991 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Grasshopper Club Zürich.

Capocannoniere del torneo fu Stéphane Chapuisat (), con 13 reti.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla poule scudetto.
      Ammesso alla poule retrocessione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Poule scudetto 

Legenda:
      Campione di Svizzera.
      Qualificate in Coppa UEFA 1991-1992.
      Vincitrice Coppa di Svizzera 1990-1991 e qualificata in Coppa delle Coppe 1991-1992.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PQ indica i punti conseguiti nel girone di qualificazione: sommati al totale la metà dei punti arrotondati per difetto.

Poule retrocessione/promozione

Gruppo A 

Legenda:
      Restano in Lega Nazionale B 1991-1992.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo B 

Legenda:
      Restano in Lega Nazionale B 1991-1992.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 Grasshoppers Campione di Svizzera 1990-1991.
 San Gallo, Wettingen, Zurigo e Aarau conservano il posto in Lega Nazionale A 1991-1992.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1990
Calcio nel 1991
1990-1991